Teutenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Carina Teutenberg (* 1977), deutsche Journalistin und TV-Managerin
 Lea Lin Teutenberg (* 1999), deutsche Radsportlerin
 Ina-Yoko Teutenberg (* 1974), deutsche Radsportlerin
 Lars Teutenberg (* 1970), deutscher Radsportler
 Sven Teutenberg (* 1972), deutscher Radsportler
 Tim Torn Teutenberg (* 2002), deutscher Radsportler 

Siehe auch:
 Theutenberg
 Teuteberg